Kenny Baker (Amerikaans artiest) (1912–1985), Amerikaans zanger en acteur
Kenny Baker (jazztrompettist) (1921–1999), Brits jazztrompettist
Kenny Baker (violist) (1926–2011), Amerikaans violist en componist, bekend met onder meer bluegrass
Kenneth Baker (Jezuïet) (1929), Amerikaans Jezuïet en redacteur van de Homiletic and Pastoral Review
Kenny Baker (Brits acteur) (1934–2016), Brits acteur, bekend van onder meer zijn rol als R2-D2 in Star Wars
Kenneth Baker (politicus) (1934), Brits politicus
Ken Baker (entertainmentjournalist) (1970), Amerikaans entertainmentjournalist op de televisie